Яськовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яськовичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Яськовичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.